Хенаро Кесада-и-Матеус (; ,  — , ) — испанский генерал, 1-й маркиз де Миравельес.

Биография 
Отличился в 1860 году в экспедиции против Марокко. В 1874 году Серрано доверил ему командование войсками, действовавшими против карлистов. Кесада освободил от блокады Памплону, занял Витторию, разбил карлистов при Вильяреале и оттеснил их до самой границы Франции. Был военным министром в кабинете Кановаса (1884); не принимал участие ни в одном пронунсиаменто.

Примечания

Литература 
 

Политические деятели Испании XIX века
Генералы Испании
Министры обороны Испании
Маркизы Испании